Името Снейк Ривър (от английски: Snake River – „Змийска река“) носят няколко реки в Съединените американски щати и Канада:

 В континентални САЩ:
 Снейк Ривър (приток на Колумбия)
 Снейк Ривър (приток на Блу Ривър)
 Снейк Ривър (приток на Елк Ривър)
 Снейк Ривър (приток на Ниобрара Ривър)
 Снейк Ривър (приток на Ред Ривър)
 Снейк Ривър (приток на Сен Кроа Ривър)
 Снейк Ривър (река в Мичиган)
 Снейк Ривър (река в Масачузетс)
 В Канада:
 Снейк Ривър (приток на Отава)
 Снейк Ривър (приток на Макензи)
 В Аляска:
 Снейк Ривър (река в Аляска)